Верхний Чарухчи () — село в турецком иле Ыгдыр.

География 	
Деревня Верхний Чарухчи расположена в 10 км верстах к западу от города Ыгдыр.

Население 
Население — 742 жителей (2019). В 1886 году — 205 жителей.

Примечания

Ссылки 
 
 Yerelnet page

Населённые пункты ила Ыгдыр